

Personnalités 

 Bruno Lochet (né en 1959), acteur français ;
 Famille Lochet (), en Champagne ;
 Louis Lochet (1914-2002), prêtre catholique français, auteur d'ouvrages de spiritualité ;
 Pierre-Charles Lochet (1767-1807), général français de la Révolution et de l'Empire.

Noms dérivés 
 Rue Lochet, à Châlons-en-Champagne, en France.